Выборы в Прусское национальное собрание прошли 26 января 1919 года через неделю после выборов в Веймарское учредительное собрание и впервые в истории Пруссии с использованием пропорционального представительства и с участием женщин. Они также были первыми по-настоящему свободными и справедливыми выборами в Пруссии, поскольку проводились после отмены прусского , которое давало значительное преимущество имущим слоям населения.

Национальное собрание (Landesversammlung) функционировало как учредительное собрание и законодательный орган. Подавляющее большинство голосов получили партии «Веймарской коалиции»: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Партия Центра (Центрум) и Немецкая демократическая партия (НДП). Вместе они набрали 74,8 % поданных голосов. Социал-демократ , который был назначен министром-президентом Пруссии в ноябре 1918 года, сразу после Ноябрьской революции, продолжал занимать этот пост.

Результаты выборов

Результаты по округам

После выборов 
27 марта 1920 года учредительное собрание выбрало министра-президентом социал-демократа Отто Брауна. 30 ноября была принята новая демократическая .

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Пруссия
Выборы в Пруссии
1919 год в Германии
Январь 1919 года